Шулка:
 Шулка — река в России, протекает в Республике Марий Эл и Кировской области.
 Шулка — село в Оршанском районе Республики Марий Эл, Россия.